Rozgrywki 1953/1954 były 51 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 11 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniło Tampico.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1952/1953:

 Toluca

 La Piedad

W sezonie 1953/1954 występowało 12 drużyn - z drugiej ligi awansowała Toluca, natomiast po ostatnim sezonie spadło La Piedad.

Mistrzem Meksyku został zespół C.D. Marte, który skompletował 26 punktów. Królami strzelców zostali Meksykanie Juan Carlos Carrera i Adalberto López oraz Urugwajczyk Julio María Palleiro z 21 bramkami w 22 meczach (0.95 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1953/1954

MARTE 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1953/1954
1953 w piłce nożnej
1954 w piłce nożnej